

Geografia

Belgia 
 Châtillon – wieś w prowincji Luksemburg

Francja 
 Châtillon – gmina w regionie Franche-Comté
 Châtillon – gmina w regionie Île-de-France
 Châtillon – gmina w regionie Owernia
 Châtillon – miejscowość w regionie Poitou-Charentes
 Châtillon – gmina w regionie Rodan-Alpy
 Châtillon-Coligny – gmina
 Châtillon-en-Bazois – gmina
 Châtillon-en-Diois – gmina
 Châtillon-en-Dunois – miejscowość
 Châtillon-en-Michaille – miejscowość
 Châtillon-en-Vendelais – gmina
 Châtillon-la-Borde – gmina
 Châtillon-la-Palud – gmina
 Châtillon-le-Duc – gmina
 Châtillon-le-Roi – gmina
 Châtillon-lès-Sons – gmina
 Châtillon-Saint-Jean – gmina
 Châtillon-sous-les-Côtes – gmina
 Châtillon-sur-Broué – gmina
 Châtillon-sur-Chalaronne – gmina
 Châtillon-sur-Cher – gmina
 Châtillon-sur-Colmont – gmina
 Châtillon-sur-Indre – gmina 
 Châtillon-sur-Lison – gmina
 Châtillon-sur-Loire – gmina
 Châtillon-sur-Marne – gmina
 Châtillon-sur-Morin – gmina
 Châtillon-sur-Oise – gmina
 Châtillon-sur-Saône – gmina
 Châtillon-sur-Seiche – miejscowość
 Châtillon-sur-Seine – gmina
 Châtillon-sur-Thouet – gmina

Szwajcaria 
 Châtillon – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Broye
 Châtillon – gmina w kantonie Jura, w okręgu Delémont

Włochy 
 Châtillon – gmina w regionie Dolina Aosty

Osoby 
 Agnieszka z Châtillon – księżniczka
 Auguste de Châtillon – francuski malarz
 Joanna z Châtillon – księżna
 Odet de Coligny de Châtillon – francuski kardynał
 Renald z Châtillon – książę
 Stefan z Châtillon – święty
 Walter z Châtillon – francuski szlachcic

Inne 
 Châtillon – góra w Szwajcarii
 Châtillon – Montrouge – stacja metra w Paryżu
 Bitwa pod Châtillon

Zobacz też 
 Baslieux-sous-Châtillon
 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar
 Belval-sous-Châtillon
 ES Viry-Châtillon
 Gare de Marlieux – Châtillon
 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
 Val-et-Châtillon
 Villers-sous-Châtillon
 Viry-Châtillon